Nuno – forma portoghese del nome proprio di persona Nono
Nuno – calciatore angolano
Juan Nuño – filosofo e professore universitario venezuelano
Pedro Nuno – calciatore portoghese